Uruaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uruaçu (ort), Goiás, 
 Uruaçu (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar